Села:
 Пасічна — Київська область, Баришівський район
 Пасічна — Івано-Франківська область, Надвірнянський район
 Пасічна — Хмельницька область, Старосинявський район
 Пасічна — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Пасічна — один з найбільших мікрорайонів Івано-Франківська.